Sezon (1925/1926) był 23. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu i okolic. Tytułu nie obroniła drużyna MTK. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył József Takács, który w barwach Vasasok SC strzelił 29 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1925 w Europie
1925 w piłce nożnej
1926 na Węgrzech
1926 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech